Below the Deadline – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Reliance Film Company
Below the Deadline – cortometraggio del 1917 prodotto dalla Monmouth Film Corp.
Below the Deadline – film del 1921 diretto da J.P. McGowan
Below the Deadline – film del 1929 diretto da J.P. McGowan
Below the Deadline – film del 1936 diretto da Charles Lamont
Below the Deadline – film del 1946 diretto da William Beaudine